Příjmení Maduro může znamenat:

 George Maduro (1916–1945) – nizozemský student popravený nacisty
 Madurodam – miniaturní město v Den Haagu
 Hedwiges Maduro (* 1985) – nizozemský fotbalový záložník
 Nicolás Maduro (* 1962) – venezuelský politik, prezident
 Ricardo Maduro (* 1946) – honduraský politik, prezident